Caliente désigne deux localités américaines :
 Caliente, Californie
 Caliente, Nevada
 Caliente (plat)